Tekoa est une ville située dans le district de Judée et Samarie en Cisjordanie. 

Historiquement, elle était à la frontière du royaume d'Israël au nord et celui de Juda au sud.

Près de  vivent dans cette enclave créée dans les années 1970.

Notes et références

Liens externes 
  

Ville en Israël